Guram Gabiskiria (Georgisch: გურამ გაბესკირია) (Soechoemi, 2 maart 1947 – aldaar, 27 september 1993) was de burgemeester van Soechoemi en een voetballer. Hij begon met voetballen in de late jaren zestig bij Dinamo Soechoemi. Daarna speelde hij bij nog een paar clubs en werd in 1972 scheidsrechter.

Gabiskiria werd op 15 januari 1992 burgemeester van Soechoemi en werd tijdens het Georgisch-Abchazisch conflict in 1993 samen met een aantal anderen door Abchazische separatisten vermoord.

Georgisch burgemeester
Georgisch voetballer
Vermoord persoon
Abchazisch politicus